Зо́ар () — еврейская фамилия, возводимая к названию каббалистической «Книги Зоар». Известные носители:
 Зоар, Ицик (род. 1970) — израильский футболист и спортивный комментатор, полузащитник сборной Израиля.
 Зоар, Меир (1910—1961) — израильский военный деятель и юрист, Главный военный прокурор Израиля.
 Зоар, Мики (род. 1980) — израильский юрист и политик, депутат кнессета от партии «Ликуд».
 Зоар, Мирьям (род. 1931) — израильская актриса, лауреат Премии Израиля и кинематографической премии «Офир».
 Зоар, Ури (1935—2022) — израильский актёр, кинорежиссёр и сценарист, отказавшийся от Премии Израиля, впоследствии раввин.

Примечания